Annalisa Gadaleta – politica belga
 Ignazio Gadaleta – pittore italiano
 Raffaele Gadaleta – politico e operaio italiano